Pless oder Pleß bezeichnet:

 Fürstentum Pleß, ein Fürstentum in Oberschlesien
 Pszczyna, eine Stadt in Oberschlesien (dt. Pless, auch Pleß) mit dem Schloß Pleß
 Kreis Pleß, einen ehemaligen Landkreis in Oberschlesien
 Landkreis Pleß, einen ehemaligen Landkreis im besetzten Polen (1939 bis 1945)
 Pleß, eine Gemeinde im Landkreis Unterallgäu
 Pleß (Berg), einen Berg am Rande der Rhön
 die fürstliche (ältere) Linie des schlesischen Adelsgeschlechts Hochberg als (preußische) Fürsten von Pless (seit 1848)
 Pless (Faschingsfigur), eine Faschingsfigur in Bad Aussee, siehe 

Pless oder Pleß ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Pless (1502–1547), Frankfurter Metzgerstochter und Mätresse
 Christian Pleß (1908–1933), deutscher Arbeiter, Opfer des Nationalsozialismus; Reichsbannermann
 Daisy von Pless (1873–1943), Fürstin von Pless
 Franz Pless (1819–1905), österreichischer Chemiker und Philanthrop 
 Hans Heinrich X. Fürst von Pless (1806–1855), preußischer Fürst
 Hans Heinrich XV. Fürst von Pless (1861–1938), deutscher Standesherr und Montanindustrieller
 Helmut Pleß (1918–1999), deutscher Journalist
 Henry Pleß (Heinrich Meyer; 1885–1955), deutscher Schauspieler und Sänger sowie Regisseur
 Joseph Pless (1880–1969), banatschwäbischer römisch-katholischer Ordinarius von Timișoara
 Kristian Pless (* 1981), dänischer Tennisspieler
 Leonie Pless (* 1988), deutsche Ruderin
 Ludwig Pleß (1825–1906), deutscher Verleger und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Philipp Pless (1906–1973), deutscher Landespolitiker (Hessen) (KPD, KPD-O, SPD)
 Philipp Pless (Futsalspieler) (* 1991), deutscher Futsal- und Fußballtorwart
 Vera Pless (1931–2020), US-amerikanische Mathematikerin

Siehe auch:
 Ples (Begriffsklärung)
 Oberpless
 Bless